

Anno 
 1001 o 1001 a.C.

Astronomia 
 1001 Gaussia (asteroide)

Matematica 
1001 (numero)